Den Verbänden der Confédération Africaine de Football stehen fünf feste Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zu.

Zur Qualifikation hatten sich die 54 Verbände der CAF gemeldet, die auch Mitglied des Weltverbandes FIFA sind. Réunion und Sansibar sind nicht Mitglied der FIFA. Simbabwe wurde am 12. März 2015 von der Vorrunde ausgeschlossen, so dass letztlich 53 Verbände zur Qualifikation antraten.

Erste Runde 
Die 26 am schlechtesten in der FIFA-Weltrangliste notierten Teams traten in Runde 1 gegeneinander an. Die Hinspiele fanden vom 7. bis zum 10. Oktober 2015, die Rückspiele vom 11. bis zum 13. Oktober 2015 statt. Die 13 Sieger qualifizierten sich für die zweite Runde.

|}

Zweite Runde 
Die 13 Sieger der ersten Runde trafen in der zweiten Runde auf die 27 restlichen Teilnehmerverbände. Somit kamen in der zweiten Runde insgesamt 20 Paarungen zustande, die in einem Hin- und Rückspiel ausgespielt werden. Die Hinspiele fanden vom 11. bis zum 14. November 2015, die Rückspiele am 15. und 17. November 2015 statt. Die 20 Sieger qualifizierten sich für die dritte Runde, davon kein Sieger der ersten Runde.

|}

Dritte Runde 
Die 20 Sieger der zweiten Runde wurden für die dritte Runde in 5 Vierergruppen zugelost. Die Auslosung fand am 24. Juni 2016 in Kairo statt. Die Gruppenspiele wurden im Meisterschaftsmodus mit Hin- und Rückspiel vom 3. Oktober 2016 bis zum 14. November 2017 ausgetragen. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Übersicht

Gruppe A 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe D 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Torschützenliste 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der afrikanischen WM-Qualifikation aufgeführt. Bei gleicher Toranzahl wird aufsteigend nach Anzahl der Spielminuten sortiert.

Einzelnachweise 

Qualifikation CAF
Weltmeisterschaft 2018 Qualifikation CAF
Weltmeisterschaft 2018 Qualifikation CAF
Weltmeisterschaft 2018 Qualifikation CAF